Název Větrušice má více sídel:
 Větrušice , obec v okrese Praha-východ
 Větrušice (Čeradice), část obce Čeradice v okrese Louny
 Větrušice (Kly), část obce Kly v okrese Mělník

Externí odkazy